Cantonul Norrent-Fontes este un canton din arondismentul Béthune, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Auchy-au-Bois || align="right" | 414 || align="right" | 62190 || align="right" | 62049
|-
| Blessy || align="right" | 631 || align="right" | 62120 || align="right" | 62141
|-
| Bourecq || align="right" | 517 || align="right" | 62190 || align="right" | 62162
|-
| Estrée-Blanche || align="right" | 928 || align="right" | 62145 || align="right" | 62313
|-
| Ham-en-Artois || align="right" | 989 || align="right" | 62190 || align="right" | 62407
|-
| Isbergues || align="right" | 9 836 || align="right" | 62330 || align="right" | 62473
|-
| Lambres || align="right" | 937 || align="right" | 62120 || align="right" | 62486
|-
| Liettres || align="right" | 239 || align="right" | 62145 || align="right" | 62509
|-
| Ligny-lès-Aire || align="right" | 505 || align="right" | 62960 || align="right" | 62512
|-
| Linghem || align="right" | 230 || align="right" | 62120 || align="right" | 62517
|-
| Mazinghem || align="right" | 337 || align="right" | 62120 || align="right" | 62564
|-
| Norrent-Fontes || align="right" | 1 444 || align="right" | 62120 || align="right" | 62620
|-
| Quernes || align="right" | 469 || align="right" | 62120 || align="right" | 62676
|-
| Rely || align="right" | 371 || align="right" | 62120 || align="right" | 62701
|-
| Rombly || align="right" | 42 || align="right" | 62120 || align="right" | 62720
|-
| Saint-Hilaire-Cottes || align="right" | 734 || align="right" | 62120 || align="right" | 62750
|-
| Westrehem || align="right" | 230 || align="right" | 62960 || align="right" | 62885
|-
| Witternesse || align="right" | 534 || align="right" | 62120 || align="right" | 62900
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais